Lugan () ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Lugan (Aveyron), Département Aveyron, Region Okzitanien 
 Lugan (Tarn), Département Tarn, Region Okzitanien

Lugan ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Lugan (* 1946), französischer Historiker